Polynesia Cup 1998 – druga edycja turnieju Polynesia Cup, która została rozegrana na Wyspach Cooka. Tytuł po raz drugi z rzędu wywalczyła reprezentacja Tahiti.

Tabela

Wyniki

Przypisy 

Polynesia Cup
1998 w piłce nożnej